Host o The Host hace referencia a varios artículos:

Ciencias 
 Nicolaus Thomas Host, botánico y médico austriaco.
 Syn. Pl. (Host), libro de botánica escrito por Nicolaus Thomas Host

Informática 
 Host, terminal de computadora u otro dispositivo conectado a una red.
 Windows Script Host, motor y entorno de ejecución de scripts para sistemas Windows.
 Bastion host, aplicación que se localiza en un servidor con el fin de ofrecer seguridad a la red interna.
 Host-based intrusion detection system, software para detectar anomalías y riesgos potenciales en las actividades de un dispositivo en red.
 Adaptador de host, pieza de hardware que permite conectar un servidor a una red o a unidades de almacenamiento.
 Host card emulation, representación virtual de una tarjeta inteligente por medio de software.

Literatura 
 The Host, novela romántica de ciencia ficción escrita por Stephenie Meyer.
 Michel Host, escritor francés del siglo XX.

Cine y televisión 
 The Host, nombre occidental de Gwoemul, , película de monstruos y terror surcoreana de 2006.
 The Host, película estrenada en 2013, adaptación fílmica de la novela homónima de Stephenie Meyer.
 Host, película de pantalla de computadora de terror del año 2020.
 «The Host», segundo episodio de la segunda temporada de la serie de televisión The X-Files.
 El host, programa de televisión argentino presentado por Fox Channel.

Música 
 Host, séptimo álbum de la banda británica de metal gótico Paradise Lost.

Manga y Anime 
 Ouran High School Host Club, serie de manga y anime escrita e ilustrada por Bisco Hatori.